Brydan Klein ha battuto in finale Jonathan Eysseric 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di Serie

 Martin Kližan (terzo turno)
 Jonathan Eysseric (finale)
 Roman Jebavý (quarti di finale)
 Petru-Alexandru Luncanu (terzo turno)
 Greg Jones (quarti di finale)
 José Roberto Velasco (primo turno)
 Danila Arsenov (primo turno)
 Thomas Fabbiano (semifinali)

 Matteo Trevisan (terzo turno) 
 Ričardas Berankis (semifinali) 
 Michal Konecný (terzo turno) 
 Yan Bai (quarti di finale) 
 Daniel-Alejandro Lopez (terzo turno) 
 Lofo Jean Ramiaramanana (secondo turno) 
 Gastão Elias (secondo turno) 
 Andrej Martin (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Australian Open 2007